Юниорский турнир УЕФА 1960 года — тринадцатый юниорский чемпионат Европы по футболу, проходивший в Австрии.

В турнире приняли участие 16 команд. Команды были разбиты на четыре группы, победители групп выходили в полуфинал и играли матчи по олимпийской системе. Победителем во второй раз стала сборная Венгрии.

Участники турнира 

  Австрия
  Англия
  Бельгия
  Болгария
  Венгрия
  ГДР

  Греция
  Испания
  Италия
  Нидерланды
  Польша

  Португалия
  Румыния
  Турция
  Франция
  ФРГ

Групповая стадия

Группа A 

Результаты матчей

Группа B 

Результаты матчей

Группа C 

Результаты матчей

Группа D 

Результаты матчей

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1960 году
Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Австрии
Апрель 1960 года
Чемпионаты Европы в Австрии
Чемпионаты Европы в 1960 году